Петр Ма́линк (, 27 июля 1931 года, Лоза, Лужица, Германия — 28 августа 1984 года, Будишин, Германская Демократическая Республика) — лужицкий писатель, литературный критик, педагог, переводчик и драматург. Писал на верхнелужицком языке.

Биография 
Родился 27 июля 1931 года в серболужицкой деревне Лаз в семье лютеранского священнослужителя. С 1941 года по 1948 год проживал в Бескове, куда в 1941 году нацистскими властями был выслан его отец. В 1951 году окончил Серболужицкую высшую школу в Будишине, после чего стал преподавать немецкий и лужицкие языки. В 1955 году по политическим причинам переехал в деревню Минакал, где занимался педагогической деятельностью в Серболужицкой языковой школе. С 1960 года по 1976 год работал лектором в издательстве «Домовина». С 1963 года по 1968 год изучал культурологию в Университете имени Карла Маркса в Лейпциге. С 1976 года работал научным сотрудником в Институте серболужицкого народоведения (сегодня — Серболужицкий институт).

За свою литературную деятельность был удостоен дважды Литературной премии Домовины (1962, 1967) и премии имени Якуба Чишинского (1970).

Похоронен на Тухорском кладбище в Будишине.

Сочинения 
 Rebel Jan Cuška, пьеса, 1957;
 Wotprošenje, драма в четырёх действиях, 1961;
 Dwě horšći pěska, роман, 1964;
 Nócny pacient, пьеса, 1966;
 Wotmołwa, драма в пяти действиях, 1973;
 Wuj Šmitka ze Sibirskeje, драма в пяти действиях, 1976;

Литература 
 Malink, Pětr. W: Helmut Kaltšmit: Leksikon awtorow serbskich knihow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1979, str. 74sl.
 Malink Pětr, Encyklopedia PWN

Лужицкие драматурги
Верхнелужицкие писатели
Лужицкие переводчики
Лужицкие педагоги
Лауреаты премии имени Якуба Чишинского
Похороненные на Тухорском кладбище